Jagjit Singh (1912–2002) – indyjski pisarz
 Jagjit Singh (1941–2011) – indyjski śpiewak gazel
 Jagjit Singh (1944–2010) – indyjski sportowiec, hokeista